20 000 złotych 1993 Zamek w Łańcucie – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 28 czerwca 1993 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita w ramach serii tematycznej: Zamki i pałace w Polsce
 20 000 złotych 1993 Jaskółki – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 12 lipca 1993 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita w ramach serii tematycznej: Zwierzęta świata
 20 000 złotych 1993 Kazimierz IV Jagiellończyk – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 16 grudnia 1993 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 20 000 złotych 1993 XVII zimowe igrzyska olimpijskie Lillehammer 1994 – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 28 grudnia 1993 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita z okazji zimowych igrzysk olimpijskich Lillehammer 1994
 20 000 złotych 1994 75 lat Związku Inwalidów Wojennych RP – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 8 kwietnia 1994 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita z okazji 75. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP
 20 000 złotych 1994 Otwarcie nowego gmachu Mennicy Państwowej – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 26 września 1994 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita z okazji otwarcia nowego gmachu Mennicy Państwowej
 20 000 złotych 1994 Zygmunt I Stary – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 26 września 1994 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 20 000 złotych 1994 200. rocznica powstania kościuszkowskiego – okolicznościowa moneta III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego o nominale  złotych, wprowadzona 4 października 1994 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r. wybita z okazji 200. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej